Vadans (Jura)
 Vadans (Haute-Saône)